Billie Jean King e Martina Navrátilová hanno battuto in finale Betty Stöve e Wendy Turnbull 5-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Billie Jean King /  Martina Navrátilová (Campionesse)
 Betty Stöve /  Wendy Turnbull (finale)
 Françoise Dürr /  Virginia Wade (semifinali)
 Rosie Casals /  Chris Evert (quarti di finale)

 Dianne Balestrat /  Marise Kruger (quarti di finale)
 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (semifinali)
 Ilana Kloss /  Betty-Ann Dent (quarti di finale)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura-Hayashi (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1979